Molekulska formula -{C13H20N2O3S}- se može odnositi na:

 Artikain
 Etozolin